Příjmení Strasser, též Straßer, může označovat tyto osobnosti:

 Alois Strasser (1806 – 1865), rakouský právník a politik
 Gregor Strasser (1892 – 1934), německý nacistický politik, bratr Otty
 Hieronym Strasser, rakouský františkán ze 17. století
Charles G. Strasser (* 1927), český válečný veterán, profesionální fotograf a filantrop
 Jeff Strasser, lucemburský fotbalista
 Otto Strasser (1897 – 1974), německý nacistický politik, autor ideologie strasserismu, bratr Gregora
 Peter Strasser (1876 – 1918), německý námořní kapitán, velitel námořní vzduchoplavby
 Rodney Strasser (* 1990), italský fotbalista, původem ze Sierry Leone
 Valentine Strasser, voják ze Sierry Leone, aktér státního převratu roku 1992